B peut faire référence à :
 B, la deuxième lettre et la première consonne de l'alphabet latin.

Musique, arts et culture 
 B, la note si bémol dans la gamme allemande, et si (bécarre) dans la gamme anglaise ;
 Charly B, un chanteur reggae français et jamaïcain ;
 Feeling B, un groupe de punk rock allemand ;
 Omar B (1984-2020), chanteur, auteur-compositeur-interprète et arrangeur musical togolais ;
 Pose B, un des types de vitesse en photographie ;
 B, un film de David Ilundain sorti en 2015 ;
 B, un personnage du Supplément au voyage de Bougainville de Denis Diderot ;
 B, un personnage de B: The beginning ;
 B, un personnage de Bleach.

Automobile 
 B, Belgique, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.

Biologie 
 Lymphocyte B, un globule blanc particulier ;
 Vitamine B, un groupe de vitamines.

Informatique 
 Langage B, un langage de programmation ;
 Méthode B, une méthode pour modéliser le comportement d'un programme.

Symboles et notations 
 B, le symbole chimique du bore

Unités 
 b, le symbole du barn ;
 b, le symbole abréviation généralisée du bit ;
 B, le symbole du bel, unité d'intensité sonore ou d'atténuation.

Grandeurs 
 B, la susceptance, partie imaginaire de l'admittance ;
 , le champ magnétique en électromagnétisme ;
 B, le nombre baryonique en physique des particules.

Phonétique 
 [b], le symbole d'une consonne occlusive bilabiale voisée dans l'alphabet phonétique international ;
 [ʙ], le symbole d'une consonne roulée bilabiale voisée dans l'alphabet phonétique international.

Voir aussi